Emanuel je lahko:

 Emanuel - naziv za Boga v krščanstvu
 Emanuel - moško osebno ime
 Emanuel - hrvaška glasbena skupina